Niemcy:
 Lancken - dzielnica gminy Dranske w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Lancken - dzielnica gminy Rom w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Osoby:
 Bertha von der Lancken - niemiecka pisarka
 Henning von der Lancken - niemiecki polityk

Inne:
 Lancken - ród

Zobacz też:
 Lancken-Granitz